Deze lijst van spoorwegstations in Duitsland geeft een overzicht van alle stations op 1 januari 2016 die beheerd worden door DB Station&Service AG.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 

 
Duitsland
Spoorwegstations